Zwiesel kan verwijzen naar:

 Zwiesel, een gemeente in Beieren
 Zwiesel, een berg in Beieren

Zie ook
 Zwieselberg, een gemeente in Zwitserland